Marsal steht für französische Gemeinden:

 Marsal (Moselle) im Département Moselle 
 Marsal (Tarn) im Département Tarn (seit 2016: Bellegarde-Marsal)
 Saint-Marsal im Département Pyrénées-Orientales

Marsal ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Marsal (* 1971), französische Radrennfahrerin
 Édouard-Antoine Marsal (1845–1929), französischer Maler
 Frédéric François-Marsal (1874–1958), französischer Bankier und Politiker
 Ramón Marsal (1934–2007), spanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Alvarez & Marsal, ein US-amerikanisches Beratungsunternehmen